Molekulska formula -{C9H12N2O3}- se može odnositi na:

 Etalobarbital
 5-Nitro-2-propoksianilin